

Geografia Niemiec 
 Löbnitz – dzielnica Staßfurtu
 Löbnitz – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen
 Löbnitz – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Nordsachsen